Amphoe Mueang Ratchaburi (Thai: , ausgesprochen: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Ratchaburi. Die Provinz Ratchaburi liegt im westlichen Teil der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Die benachbarten Landkreise sind (von Norden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Photharam und Damnoen Saduak in der Provinz Ratchaburi, Amphoe Bang Khonthi in der Provinz Samut Songkhram sowie die Amphoe Wat Phleng, Pak Tho und Chom Bueng wiederum in Ratchaburi.

Die Haupt-Wasserressource des Bezirks ist der Mae Nam Mae Klong (Mae-Klong-Fluss).

Geschichte 
Die Geschichte dieser Gegend lässt sich bis zur Stadt Khu Bua zurückführen, einer Stadt der Dvaravati-Epoche. Sie lag nur wenige Kilometer südlich der heutigen Stadt Ratchaburi. Nachdem Khu Bua für etwa 300 Jahre verlassen worden war, gründete sie König U Thong (Ramathibodi I.) von Ayutthaya in der Nähe des heutigen Wat Mahathat erneut. Im Jahr 1817 wurde das Stadtzentrum auf das gegenüberliegende Ufer des Mae Klong verlegt.

Der Bezirk war einer der fünf ursprünglichen Bezirke des Monthon Ratchaburi, die 1895 von Phraya Surinthararuchai (Thet Bunnag) als dem ersten Superintendent Commissioner eingerichtet wurden. Die erste Verwaltung lag im (heutigen) Amphoe Photharam, wurde aber 1898 in den Tambon Na Mueang verlegt.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Ratchaburi ist in 22 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 187 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Ratchaburi (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Na Mueang.

Es gibt vier Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Khao Ngu (Thai: ) bestehend aus den Teilen der Tambon Chedi Hak, Ko Phlapphla.
 Lak Mueang (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Khok Mo, Phong Sawai.
 Huai Chinsi (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ang Thong.
 Lum Din (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Lum Din.

Außerdem gibt es 17 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Chedi Hak (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Chedi Hak.
 Don Tako (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Don Tako.
 Nong Klang Na (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Klang Na.
 Huai Phai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Huai Phai.
 Khung Nam Won (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khung Nam Won.
 Khung Krathin (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khung Krathin.
 Sam Ruean (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sam Ruean.
 Phikun Thong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Phikun Thong.
 Nam Phu (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nam Phu.
 Don Rae (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Don Rae.
 Hin Kong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Hin Kong.
 Khao Raeng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khao Raeng.
 Ko Phlapphla (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Ko Phlapphla.
 Bang Pa (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Pa.
 Khu Bua (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khu Bua.
 Tha Rap (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Rap.
 Ban Rai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Rai.

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Mueang Ratchaburi